La paroisse Saint-Léon du Toulois est l'une des cinq paroisses du secteur pastoral de Toulois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Saint-Léon du Toulois tient son nom de Léon IX, évêque de Toul de 1026 à 1051, et pape de 1049 à 1054, canonisé en 1087, ainsi que de sa position géographique autour de la ville de Toul.

Organisation de la paroisse 

La paroisse s'étend sur neuf communes. Son siège est la maison pastorale de Gondreville, située rue du Château. Le culte est rendu, par roulement, dans chacune des neuf églises de la circonscription.

Personnel pastoral de la paroisse 

La paroisse est desservie par trois curés in solidum, jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyés par 3 prêtres coopérateurs, jouissant des pouvoirs vicariaux, d'un diacre permanent et d'une laïque en charge ecclésiale.

Notes et références

Voir aussi 
Léon IX
Toulois
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Saint Leon Toulois